Saint-Felix kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Félix, Allier, departmentet Allier, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Félix, Charente, departmentet Charente, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix, Charente-Maritime, departmentet Charente-Maritime, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix, Lot, departmentet Lot, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix, Oise, departmentet Oise, regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Félix-de-Bourdeilles, departmentet Dordogne, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix-de-Foncaude, departmentet Gironde, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix-de-l'Héras, departmentet Hérault, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Lodez , departmentet Hérault, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Lunel, departmentet Aveyron, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Pallières, departmentet Gard, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, departmentet Dordogne, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix-de-Rieutord, departmentet Ariège, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Sorgues, departmentet Aveyron, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Tournegat, departmentet Ariège, regionen Occitanien, 
 Saint-Félix-de-Villadeix, departmentet Dordogne, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Félix-Lauragais, departmentet Haute-Garonne, regionen Occitanien,